GR kan syfta på:

 GR (järnvägsbolag) – det statliga järnvägsbolaget i Georgien,
 GR – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Grekland
 .gr – nationell toppdomän för Grekland
 GR – ett kommunalförbund i Västsverige, bildat 1949, se Göteborgsregionens kommunalförbund
 GR-vandringsled – ett nät av vandringsleder i Sydeuropa Grande Randonnée
GR 20 – en vandringsled på Korsika och en av GR-lederna
 GR – förkortning för en årlig havskappsegling, se Gotland Runt
 gr – svensk militärförkortning för granat